Конвой JW-56B — арктический конвой времён Второй мировой войны.  Был отправлен в СССР из  22 января 1944 года со стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании.

Состав 
В состав конвоя входило 17 транспортов. Прикрытие состояло из группы ближнего прикрытия (два эсминца и три корвета), группы океанского прикрытия из семи эсминцев (флагман — HMS Milne (G14)) и группы дальнего прикрытия в составе двух тяжёлых крейсеров — Berwick и Bermuda.

Противодействие 
В Баренцевом море против конвоя действовала группа из 15 подлодок с кодовым названием Werewolf. В эсминец «Харди» попала ; был оставлен экипажем и затоплен. Эсминцы  и  потопили подводную лодку U-314.

Результат 
Транспорты потерь не имели. 1 февраля мурманская группа конвоя в составе десяти транспортов под эскортом вошла в Кольский залив. 3 февраля беломорская группа прибыла на Северодвинский рейд.

Ссылки 
 http://www.war-story.ru/study-184-2.html
 

Арктические конвои
1944 год в СССР